Radek Smoleňák (né le  à Prague en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant

Biographie 
Fils d'un médecin de Prague et aîné d'une famille de quatre enfants, Smoleňák commence sa carrière dans son pays, avec le HC Rabat Kladno, club d'où plusieurs grands joueurs sont issus, dont Jaromír Jágr.

Dès le début, le talent de Smoleňák s'imposa et il fut l'un des meilleurs joueurs du championnat de Tchéquie junior pendant quatre saisons. Il prit part au championnat du monde de hockey des moins de 18 ans en 2004, défendant les couleurs de l'Équipe de République tchèque de hockey sur glace et remportant le bronze.

Le talent de Smoleňák attira les Frontenacs de Kingston de la Ligue de hockey de l'Ontario, qui le choisirent au premier tour,  au total, du repêchage de la Ligue canadienne de hockey de 2004. Les Frontenacs eurent bien du mal à l'obtenir, la fédération tchèque de hockey sur glace refusant de libérer ses droits. Lorsqu'ils le firent enfin, cela porta immédiatement fruit. Smoleňák marqua 32 buts et ajouta 28 passes pour 60 points à sa première saison en Amérique du Nord.

Avec les Frontenacs, il joue avec Michael Kolarz, un défenseurvenant de Havířov avec qui il avait précédemment joué en République tchèque. Kolarz avait été cédé aux Frontenacs par les Whalers de Plymouth en retour de Ryan Stephenson. Les deux comparses connurent du succès à Kingston, Smoleňák terminant  de son équipe et  de la ligue au nombre de points avec 84 (42 buts et autant de passes).

Au cours de l'été 2005, il a été repêché par le Lightning de Tampa Bay au  du repêchage d'entrée dans la LNH 2005,  au total.

Le , il signe avec le Lightning sur les modalités d'un contrat.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 ||HC Kladno ||Extraliga U18 ||6 ||2 ||1 ||3 ||2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2001-2002 ||HC Kladno ||Extraliga U18 ||47 ||29 ||20 ||49 ||42 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|rowspan="2"|2002-2003 ||HC Kladno ||Extraliga U18 ||33 ||31 ||18 ||49 ||38 ||9 ||7 ||3 ||10 ||18 
|-
|HC Kladno ||Extraliga U20 ||3 ||2 ||0 ||2 ||6 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|2003-2004 ||HC Kladno ||Extraliga U20 ||57 ||27 ||25 ||52 ||53 ||7 ||3 ||4 ||7 ||0 
|-
|2004-2005 ||Frontenacs de Kingston ||LHO ||67||32||28 ||60||58|| || ||  ||  ||  
|-
|2005-2006 ||Frontenacs de Kingston || LHO ||65||42||42||84||109||6||1||3||4||20
|- 
|2006-2007 ||Chiefs de Johnstown ||ECHL ||43 ||15 ||20 ||35 ||35 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2006-2007 ||Falcons de Springfield ||LAH ||20 ||0 ||1 ||1 ||8 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|2007-2008 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||56 || 15 || 11 || 26 || 108 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2007-2008 || Sea Wolves du Mississippi || ECHL || 19 || 7 || 8 || 15 || 14||  ||  ||  ||  || 
|- 
|2008-2009 || Admirals de Norfolk  ||LAH ||71 || 24 || 25 || 49 || 165  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Lightning de Tampa Bay || LNH|| 6 || 0 || 1 || 1 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| rowspan="2"|2009-2010 || Admirals de Norfolk  || LAH|| 39  || 7  || 14 ||  21  || 49 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|| Heat d'Abbotsford || LAH||21 ||2 ||4 ||6 ||26 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || Blackhawks de Chicago || LNH|| 1 || 0 || 0 || 0 || 5 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| rowspan=2|2010-2011|| HC Sparta Prague || Extraliga || 42|| 14|| 2|| 16|| 20|| || || || || 
|-
| HC Kladno || Extraliga || 6|| 1|| 1|| 2|| 14|| || || || || 
|-
| rowspan="2"|2011-2012|| Ässät || SM-liiga || 42|| 14|| 10|| 24|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Pelicans Lahti || SM-liiga || 15|| 5|| 8|| 13|| 12|| 17|| 8|| 3|| 11|| 14
|-
| 2012-2013|| Pelicans Lahti || SM-liiga || 32|| 18|| 10|| 28|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||7 || 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013|| Timrå IK || Elitserien || 9|| 3|| 2|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Pelicans Lahti || Liiga || 21|| 14|| 5|| 19|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 28|| 5|| 9|| 14|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| TPS Turku || Liiga || 31|| 13|| 10|| 23|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| MODO Hockey || SHL || 23|| 4|| 5|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| KHL Medveščak || KHL || 59 || 16 || 19 || 35 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| HC Slovan Bratislava || KHL || 13|| 5|| 6|| 11|| 16|| - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| HC Slovan Bratislava || KHL || 24|| 5|| 14|| 19|| 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| HC Hradec Kralove || Extraliga || 12|| 6|| 3|| 9|| 6|| 13|| 5|| 2|| 7|| 10
|-
| 2018-2019|| HC Hradec Kralove || Extraliga || 38|| 12|| 22|| 34|| 44|| 4|| 0|| 0|| 0|| 16
|-
| 2018-2019|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| HC Hradec Kralove || Extraliga || 52|| 23|| 14|| 37|| 38|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2020-2021|| HC Hradec Kralove || Extraliga || 51|| 20|| 15|| 35|| 52|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2021-2022|| HC Hradec Kralove || Extraliga ||  || 

| 7 ||0 ||1 ||1 ||15  || -|| -||-|| -|| -

Statistiques internationales 

|2004|| align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans||5||0||1||1|| 0|| +2||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| align="left"| Quatrième place

Honneurs et trophées 

2004 : Remporte la médaille de bronze au championnat du monde moins de 18 ans avec l'Équipe de République tchèque de hockey sur glace.

Références 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Prague
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur du HC Kladno
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Timrå IK
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du MODO hockey
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Naissance en Tchécoslovaquie